Појам Александар Пантић може да се односи на:
 Александар Пантић (фудбалер, 1978),
 Александар Пантић (фудбалер, 1992),